Por Concilio de Orange se puede entender cualquiera de los dos concilios regionales:

 Primer Concilio de Orange (441)
 Segundo Concilio de Orange (529)